Иљана има више значења:

 Иљана (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Иљана (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији
 Општина Иљана (Калараш), општина у округу Калараш у Румунији